Marienlund kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Marienlund (Ikast Sogn) – en bebyggelse i Ikast Sogn, Ikast-Brande Kommune
 Marienlund (Fredens Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Fredens Sogn, Odense Kommune
 Marienlund (Aarhus) - en større parklignende plads i det nordlige Aarhus